James Walker – brytyjski aktor
 James Walker – brytyjski inżynier
 James Walker – brytyjski kierowca wyścigowy
 James Walker – południowoafrykański kolarz
 James Walker – guamski biegacz
 James Walker – australijski narciarz
 James Walker – angielski piłkarz
 James Walker – amerykański płotkarz
 James Walker – brytyjski polityk